

Српски бициклистики клубови

2000-е

1970—2000.

1946—1970.

Међуратни период

Период до Првог светског рата

Види још 
 Списак бициклиста

Спољашње везе 

 Званична веб страна Бициклистичког клуба Металац
 Званична веб страна Бициклистичког клуба Шумадија
 Званична веб страна Бициклистичког клуба Партизан
 Спортско друштво Црвена звезда
 Званична веб страна Бициклистичког клуба Нови Сад

Бициклизам